Gjesing Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Gjesing Sogn (Esbjerg Kommune)
 Gjesing Sogn (Norddjurs Kommune)